Ла Дивисион има више значења:

 Ла Дивисион, Колонија Венустијано Каранза (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Дивисион (Мануел Бенавидес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Дивисион (Др. Гонзалез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Дивисион (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Дивисион, Хустино Ромо (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику